Червоный Маяк — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Маяк — посёлок в Бериславском районе Херсонской области.
 Червоный Маяк — до 2016 года название села Маяк в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Червоный Маяк — до 2016 года название села Овчаровка в Менском районе Черниговской области.

См. также 
 Красный Маяк
 Маяк (значения)